Граф Владимир Владимирович Орлов-Давыдов (13 ноября 1837 — 7 апреля 1870) генерал-майор — сын графа В. П. Орлова-Давыдова, участник Кавказских походов, симбирский губернатор в 1866—68 гг.

Биография 
Родился в Петербурге, был крещен вместе с братом-близнецом Анатолием 16 ноября 1837 года в Исаакиевском соборе. Получил хорошее домашнее образование. Зачислившись в 1855 году в военную службу унтер-офицером в 4-й дивизион Кавалергардского полка, он был произведён в следующем году в корнеты и вслед за тем перевелся в действующую на Кавказе армию, находясь в составе которой, принимал участие в постоянных столкновениях с горцами.

В 1859 году он был произведён в поручики и назначен для особых поручений к своему дяде, главнокомандующему Кавказской армией генерал-фельдмаршалу князю Барятинскому.

В этом же году он был награждён орденом св. Анны 3-й степени с мечами и бантом за особое отличие в делах против горцев при взятии аула Гуниба.

В 1860 году уже в чине капитана и командира 3-й роты 20-го стрелкового батальона граф получил за отличие в делах с горцами орден Святого Станислава 3-й степени, также с мечами и бантом, и в том же году 27 сентября при взятии штурмом аула Беной был тяжело ранен.

В 1861 году он снова перевёлся в Кавалергардский полк ротмистром с назначением адъютантом к главнокомандующему Кавказской армией, а в 1863 году был переведён, с производством в подполковники, в Кабардинский пехотный полк.

В следующем 1864 году граф был сделан флигель-адъютантом, произведён в полковники, и послан курьером в Лондон.

Вернувшись в Россию он в 1865 году ездил в Воронежскую губернию наблюдать за рекрутским набором и был несколько раз посылаем на Кавказ к великому князю наместнику Михаилу Николаевичу по разнообразным поручениям.

Произведённый 6 декабря 1866 году в генерал-майоры с назначением в свиту, продолжая вместе с тем числиться по армейской пехоте, граф был назначен Симбирским губернатором. При нём продолжилось восстановление Симбирска после пожара 1864 года, впервые был построен водопровод, открыта Яковлевым И. Я. — Симбирская чувашская учительская школа. После смерти В. В. Орлова-Давыдова, его отец, Владимир Петрович, в 1871 году учредил в Симбирске ремесленное училище его имени с пожертвованием .

В октябре 1868 году он уволился от должности губернатора и был причислен к Министерству внутренних дел, с оставлением в свите. Скончался граф В. В. Орлов-Давыдов на острове Корфу 7 апреля 1870 года.

Награды 

 Орден Святой Анны 3 ст. с мечами и бантом (1859):
 Орден Святого Станислава 3 ст. с мечами и бантом (1860)
 Орден Святого Владимира 4 ст. с мечами и бантом (1861)
 Орден Святого Владимира 3 ст. с мечами над орденом (1868)

Память 

 В 1873 году один из садов Симбирска, по решению городской управы, назван в честь Владимира Орлова-Давыдова — «Владимирский сад» (с 1919 по 2010 годы носил название Центральный парк имени Свердлова).

 В 1882 году, по ходатайству В.П. Орлова-Давыдова, ремесленное училище принято под Высочайшее покровительство, с полным наименованием:   «Симбирское Ремесленное графа В.В. Орлова-Давыдова училище под Августейшим покровительством Государя Императора».
 13 ноября 2012 года состоялось Торжественное открытие мемориальной доски  в парке «Владимирский сад» города Ульяновск, в честь 175-летия со дня рождения симбирского губернатора графа Владимира Орлова-Давыдова.

Источники 
 Милорадович Г. А. Список лиц свиты их величеств с царствования императора Петра I по 1886 г. СПб., 1886.

Примечания 

Владимир Владимирович
Кавалергарды
Флигель-адъютанты (Российская империя)
Генерал-майоры Свиты
Участники Кавказской войны
Симбирские губернаторы
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени